Il doppio del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jiří Hřebec e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Kenichi Hirai e Toshiro Sakai 6-1, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1974